Griselda steht für:

 Griselda (Zeno), Opernlibretto von Apostolo Zeno (1701)
 Griselda (Pollarolo), Oper von Antonio Pollarolo (1701)
 Griselda (Albinoni), Oper von Tomaso Albinoni (1703)
 Griselda (Predieri), Oper von Luca Antonio Predieri (1711)
 Griselda (Orlandini), Oper von Giuseppe Maria Orlandini (1716)
 Griselda (Antonio Maria Bononcini), Oper von Antonio Maria Bononcini (1718)
 Griselda (Scarlatti), Oper von Alessandro Scarlatti (1721)
 Griselda (Giovanni Bononcini), Oper von Giovanni Bononcini (1722)
 Griselda (Torri), Oper von Pietro Torri (1723)
 Griselda (Conti), Oper von Francesco Bartolomeo Conti (1725)
 Griselda (Chiocchetti), Oper von Pietro Vincenzo Chiocchetti (1728)
 Griselda (Vivaldi), Oper von Antonio Vivaldi (1735)
 Griselda (Latilla), Oper von Gaetano Latilla (1751)
 Griselda (Paër), Oper von Ferdinando Paër (1798)
 Griselda (Ricci), Oper von Federico Ricci (1847)

Siehe auch:
 Griseldis, weiblicher Vorname